Есплана́дна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР. Назва походить від еспланади — незабудованої території перед замком або фортецею.

1-а Еспланадна вулиця — вулиця в місті Керч, Автономна Республіка Крим
 Еспланадна вулиця — вулиця в місті Київ
 Еспланадна вулиця — колишня назва вулиці Академіка Богомольця в місті Київ
 Еспланадна вулиця — колишня назва вулиці Михайла Омеляновича-Павленка в місті Київ

Еспланадна вулиця — вулиця в місті Астрахань

Вулиці